Беляны:

Белоруссия 
 Витебская область
 Беляны — деревня, Зарачский сельсовет Браславского района Витебской области
 Беляны — деревня, Межанский сельсовет Браславского района Витебской области
 Беляны — деревня, Освейский сельсовет Верхнедвинского района Витебской области
 Беляны — деревня, Николаевский сельсовет Миорского района Витебской области
 Беляны — хутор, Германовичский сельсовет Шарковщинского района Витебской области
 Гродненская область
 Беляны — деревня, Подлабенский сельсовет Гродненского района Гродненской области

Польша 
 Беляны — сельская гмина (волость), входит как административная единица в Соколувский повят, Мазовецкое воеводство.

Россия 
 Беляны — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Беляны — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Беляны — деревня в Балезинском районе Удмуртии.

Украина 
 Беляны — село, Винницкая область, Мурованокуриловецкий район
 Беляны — село, Винницкая область, Черневецкий район

См. также 
 Беляна